Träskskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Träskskär (Kumlinge, Åland), 
 Träskskär (Kökar, Åland), 
 Träskskär, Korpo, Åboland,

Se även
Tränskär
Träskär

Robotskapade Finlandförgreningar